konfirmacja (obrzęd) – jeden z obrzędów religijnych
 konfirmacja (metoda) – jedna z metod sprawdzania zdań, teorii